Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 4-му колі її перемогла Надія Петрова.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши співвітчизницю Олену Дементьєву. Вона стала третьої серед росіянок, після Анастасії Мискіної та Марії Шарапової (які виграли Відкритий чемпіонат Франції і Вімблдон відповідно раніше того самого року), хто виграв турнір Великого шолома того року. Також удруге за той рік, після Відкритого чемпіонату Франції, у фіналі турніру Великого шолома зійшлись дві росіянки.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Коукалова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ш Перрі
| RD1-score03-1=61
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Форец
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А Гейнс
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=77
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Перебийніс
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=65
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ф Пенетта
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= М Малеєва
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=31
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Мартінес
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Дж Гопкінс
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ю Шруфф
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Лю
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю Вакуленко
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Ірвін
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Моресмо
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=16
| RD2-team01= Ф Ск'явоне
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Форец
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А Гейнс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= М Малеєва
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ю Шруфф
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю Вакуленко
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Моресмо| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=16
| RD3-team01= Ф Ск'явоне| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=77| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= А Гейнс
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=31
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А Моресмо| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=16
| RD4-team01= Ф Ск'явоне
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Посилання 
WTA Draw 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2004 у тенісі